Okręty US Navy o nazwie USS  "Cero":
 Pierwszy  był okrętem patrolowym. W służbie od 1917, utracony w 1918.
 Drugi  był okrętem podwodnym. W służbie w latach 1943-46 i 1952-53.

Cero